Kanu-Weltmeisterschaften werden durch den Internationalen Kanuverband (ICF) in insgesamt acht Kanu-Disziplinen ausgetragen. Diese finden an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Austragungsrhythmen statt. Die ersten Kanu-Weltmeisterschaften war die Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1938 in Vaxholm (Schweden).

Da bei Kanu-Weltmeisterschaften stets Titel in mehreren Disziplinen vergeben werden, wird meistens die Plural-Bezeichnung Weltmeisterschaften und nicht die Singularform Weltmeisterschaft verwendet.

Die bislang größte Kanu-Weltmeisterschaft, an der 94 Nationen teilnahmen, war die 39. Kanurennsport-WM 2011 in Szeged. In Duisburg fanden bisher zugleich die meisten Kanu-Weltmeisterschaften statt.

Disziplinen 
In folgenden acht Kanu-Disziplinen richtet die ICF Weltmeisterschaften aus:

Kanurennsport 
Weltmeisterschaften im Kanurennsport werden jährlich ausgetragen mit Ausnahme des Jahres mit Olympischen Spielen. Es werden Titel in 30 Disziplinen vergeben: Einer-Kajak (K1) der Männer und Frauen jeweils über 200, 500, 1000 und 2000 Meter, Zweier-Kajak (K2) der Männer und Frauen jeweils über 200, 500 und 1000 Meter, Vierer-Kajak (K4) der Frauen über 500 Meter und der Männer über 1000 Meter sowie Einer-Canadier (C1) der Männer über 200, 500, 1000 und 2000 Meter und der Frauen über 200 Meter, Zweier-Canadier (C2) der Männer über 200, 500, 1000 Meter und der Frauen über 500 Meter, Vierer-Canadier (C4) der Männer über 1000 Meter, sowie Staffeln der Männer im (K1) und (C1) sowie der Frauen im (K1) jeweils über 200 Meter. Die erste Kanurennsport-WM wurde 1938 im schwedischen Vaxholm ausgetragen. Das Programm wurde für 2018 zuletzt geändert. Es wurden bisher 1066 Wettbewerbe ausgetragen, Rekordweltmeister sind Ungarn und Deutschland (inklusive den Ergebnissen der DDR) mit jeweils 220 Titelgewinnen.

Medaillenspiegel
Stand: 26. September 2021

Kanuslalom 
Weltmeisterschaften im Kanuslalom werden jährlich ausgetragen mit Ausnahme des Jahres mit Olympischen Spielen. Es werden 10 Titel vergeben und zwar im Einer-Kajak (K1) der Frauen und Männer sowie im Einer-Canadier (C1) der Männer und Frauen und Zweier-Canadier (2) der Männer. In diesen Disziplinen gibt es jeweils einen Einzelwettbewerb und einen Mannschaftswettbewerb mit drei Booten. Die ersten Kanuslalom-Weltmeisterschaften fanden 1949 in Genf statt. Die Nation mit den meisten Weltmeistertiteln ist Deutschland (inklusive der DDR) mit 105 Titeln vor Frankreich mit 60 Titeln.

Medaillenspiegel
Stand: 29. September 2021

Wildwasserrennsport 
Weltmeisterschaften im Wildwasserrennsport werden jährlich im Sprint sowie alle 2 Jahre jeweils in Jahren mit gerader Jahreszahl auf der Langstrecke ("Classic") ausgetragen. Es werden je 10 Titel in Sprint und Classic vergeben. Kategorien sind der Einer-Kajak (K1), Einer-Canadier (C1) und Zweier-Canadier (C2) der Frauen und Männer, jeweils in Einzelwettbewerben und Mannschaftswettbewerben mit je drei Booten pro Team. Die ersten Weltmeisterschaften im Kanu-Wildwasserrennsport fanden 1959 im französischen Treignac auf der Vézère statt. Erfolgreichste Nation ist Frankreich.

Medaillenspiegel
Stand: 2. Juli 2018

Kanupolo 
Weltmeisterschaften im Kanupolo werden alle 2 Jahre jeweils in Jahren mit gerader Jahreszahl ausgetragen. Es gibt vier Wettkampfklassen: Männer, Frauen, Männer U21 und Frauen U21. Die erste Kanupolo-WM war 1994 in Sheffield.

Drachenboot 
Weltmeisterschaften im Drachenboot werden alle 2 Jahre jeweils in Jahren mit gerader Jahreszahl im Wechsel mit Club-Weltmeisterschaften ausgetragen. Die ersten Titelkämpfe der ICF waren 2006 in Taiwan.

Kanumarathon 
Weltmeisterschaften im Kanumarathon werden jährlich ausgetragen. Die erste Kanumarathon-WM war 1988 in Nottingham.

Kanusegeln 
Weltmeisterschaften im Kanusegeln werden alle drei Jahre veranstaltet. Die erste Austragung war 1938 in Vaxholm.

Freestyle 
Alle zwei Jahre veranstaltet die ICF Weltmeisterschaften im Kajak-Freestyle, erstmals 2006.

Weblinks 
 Internationaler Kanuverband